Мост Миллениум — названия мостов:

Великобритания 
 мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Тайн, соединяющий города Гейтсхед и Ньюкасл-апон-Тайн.
 мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Клайд в Глазго.
 мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Уз в Йорке.
 мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Льюн в Ланкастере.
 мост Миллениум () — пешеходный мост через Темзу в Лондоне.
 мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Тис в Стоктон-он-Тис.

Ирландия 
 Мост Миллениум () — пешеходный мост через реку Лиффи в Дублине.

Польша 
 Мост Миллениум () — мост через Одру во Вроцлаве.

Россия 
 Мост Миллениум — мост через реку Казанку в Казани.

США 
 Мост Миллениум () — пешеходный путепровод через железнодорожные пути в Денвере.

Черногория 
 Мост Миллениум () — мост через реку Морачу в Подгорице.